Kouroumani peut désigner :
 Kouroumani, la commune rurale située dans le département de Kayan au Burkina Faso ;
 Kouroumani, la commune rurale située dans le département de Kouka au Burkina Faso.